Bataria (arquitetura) — tipo de fortificação militar
 Bateria (beisebol) — refere-se coletivamente as posições de arremessador e receptor no beisebol
 Bateria (eletricidade) — dispositivo para armazenamento de energia
 Bateria automotiva — tipo de bateria recarregável que fornece energia elétrica para um automóvel
 Bateria (instrumento musical) — instrumento musical
 Bateria (unidade) — agrupamento de bocas de fogo ou de outros sistemas de armas de artilharia
 Dione Alex Veroneze, mais conhecido como Bateria - jogador de futsal brasileiro

Desambiguação